Дерси:
Топоним
Дерси (фр. Dercy) — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.

Имя
Гонсалвес, Дерси